Parque Independencia o Parque de la Independencia puede referirse a:

  Argentina
 El Parque de la Independencia de la ciudad de Rosario, Argentina.
 El Parque Independencia de la ciudad de Tandil, Argentina.
 El Parque Independencia de la ciudad de Bahía Blanca, Argentina.

  Brasil
 El Parque de la Independencia de la ciudad de São Paulo, Brasil.

  Colombia
 El Parque de la Independencia de la ciudad de Bogotá, Colombia.

  República Dominicana
 El Parque Independencia de la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana.